Андрейченко Андрій Анатолійович — радянський та український футболіст
 Андрейченко Андрій Миколайович — український військовик